Amt Linz steht für:
 Amt Linz (Kurköln), historisches Amt im Kurfürstentum Köln
 Amt Linz (Nassau), historisches Amt im Herzogtum Nassau
 Bürgermeisterei Linz, historische Verwaltungseinheit im Landkreis Neuwied